Eerste divisie (1969/1970) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1969/1970.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eerste divisie

Linki zewnętrzne 
Statystyki sezonu na stronie rsssf.com

Eerste divisie
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w Holandii
1970 w Holandii